Marinka o Márinka puede referirse a:
 Márinka, una ciudad de Ucrania;
 Raión de Márinka, región de Ucrania cuya capital es la ciudad del mismo nombre;
 Marinka, un pueblo de Bulgaria;
 Cascadas de Marinka, caída de agua situada en el pueblo colombiano de Minca;
 Marinka, una opereta compuesta por el compositor húngaro Imre Kálmán.